A BrickFest é uma convenção não-oficial para fãs adultos dos brinquedos LEGO (AFOL), realizada anualmente, por uma semana, nos Estados Unidos da América.

Embora o evento se destine à exibição das criações dos fãs (MOCs), a ocasião é aproveitada para contatos, troca de informações, workshops, apresentações, eventos e desafios envolvendo todas as manifestações do passatempo, com o dia de domingo aberto ao público em geral.

Promovido pela comunidade de fãs, o evento teve início no ano de 2000, em Washington, DC e em Portland, no Oregon e tem crescido de ano a ano.

O de Portland, denominado como BrickFestPDX (PDX é o código do aeroporto de Portland), ocorre tradicionalmente em Fevereiro naquela cidade do Oregon. Em 2007 ocorreu apenas esse evento em Portland, no Oregon Convention Centre, em Março-Abril. 

O principal organizador da BrickFest por muitos anos foi Christina Hitchcock, mas foi substituído em 2006 por Joe Meno.

Ligações externas 
 

Eventos
Lego